Соревнования в плавании на 200 метров на спине (мужчины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 1 по 2 августа в Водном центре.

Пловец из США победил на этой дистанции на Олимпийских играх пятый раз подряд (1996, 2000, 2004, 2008, 2012).

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012